Horrenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Horrenbach (Horrenbach-Buchen), Ort der Gemeinde Horrenbach-Buchen im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern
 Horrenbach (Krautheim), Stadtteil und Dorf von Krautheim im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Horrenbach, ehemaliger Weiler östlich des Ortsteils Eisental der Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg; heute mit Eisental zusammengewachsen

Gewässer:
 Horrenbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst vor Krautheim, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Horrenbach (Urft), linker Zufluss der Urft nach Malsbenden, Stadtteil Gemünd, Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Horrenbach (Steinbach), mit Mittellaufname Schöttlinggraben und Unterlaufname Bollgraben, linker Zufluss des Steinbachs (zum Sandbach) an der Grenze des Stadtteils Steinbach, kreisfreies Baden-Baden zum Stadtteil Weitenung von Bühl, Landkreis Rastatt, beide Orte in Baden-Württemberg
 Horrenbach (Zulg), linker Zufluss der Zulg bei Higglen, Gemeinde Horrenbach-Buchen im Verwaltungskreis Thun, Kanton Bern

Siehe auch:
 Hornbach